Kedra Mitrei (pseudònim de D. I. Korepanov, 1892 - 1949) fou un escriptor udmurt, un dels fundadors de la literatura udmurt moderna. Compongué en udmurt la novel·la Fill d'un segle trist (1911) i la tragèdia Eshterek (1915), que foren publicades en rus a Moscou el 1932.

Escriptors russos del segle XX
Persones d'Udmúrtia
Escriptors soviètics